Der Matchroom World Grand Prix 2020 war ein Snookerturnier der Snooker Main Tour in der Saison 2020/21. Es war die siebte Ausgabe des Turniers. Bisher hatte der World Grand Prix immer im Februar bzw. März stattgefunden. In dieser Saison wurde er auf den Dezember vorgezogen, so dass es das Turnier im Kalenderjahr 2020 zweimal gab. Das erste Turnier war noch vom Wettanbieter Coral gesponsert worden. Er war ausgestiegen und die Promotionagentur Matchroom von Barry Hearn war bei diesem Turnier eingesprungen. Es wurde vom 14. bis 20. Dezember in der Marshall Arena in Milton Keynes ausgetragen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie hatten zuvor alle Turniere der Saison dort stattgefunden, weil dort alles Notwendige zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen eingerichtet worden war.

Qualifiziert für den Grand Prix waren die 32 erfolgreichsten Spieler der Einjahres-Rangliste der bisherigen Saison vom European Masters bis zu den Scottish Open, die erst unmittelbar vor Turnierbeginn zu Ende gegangen waren.

Zum dritten Mal war der World Grand Prix Auftakt einer dreiteiligen Turnierserie. In der Players Championship treten dann die Top 16 der Saisonrangliste und in der Tour Championship die Top 8 an. Der beste Spieler der drei Turniere bekommt eine Zusatzprämie.

Titelverteidiger des Turniers war der Australier Neil Robertson, der in der ersten Runde Robert Milkins mit 2:4 unterlag.

Sieger wurde der Weltranglistenerste Judd Trump, der Jack Lisowski im Endspiel mit 10:7 bezwang. Es war sein dritter Sieg bei einem World Grand Prix und der dritte Titelgewinn in dieser Saison.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb zu den beiden Vorjahren unverändert.

Setzliste 
Gesetzt waren die Top-32-Spieler des vergangenen Jahres, beginnend mit den European Masters 2020 bis zu den Scottish Open 2020.

Turnierergebnisse 
Die Setzliste des Turniers entsprach der Rangliste der 32 erfolgreichsten Profispieler der bisherigen Saison 2020/21 (bis einschließlich der Scottish Open). Sie traten gemäß der Standardansetzung für 32 Spieler gegeneinander an.

Finale

Century-Breaks 
20 Spieler erzielten insgesamt 38 Century-Breaks. Die meisten spielte der Sieger Judd Trump mit acht.

Quellen

Weblinks 
 2020 World Grand Prix (Season: 2020–2021) bei CueTracker

20202
Snookerveranstaltung 2020
Billardturnier in Milton Keynes